

Лейк-Кемелот — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Лейк-Кемелот — переписна місцевість, штат Вісконсин